Cet article présente la liste des épisodes de l'émission de télé-réalité culinaire américaine Cupcake Wars

Première saison (2010) 
 George and Ann Lopez Charity Golf Tournament
 SeaWorld Birthday Bash
 Match-Making Party
 Ace of Cakes 100th Episode Celebration
 Survival of the Fittest
 Good Cause Cupcakes
 Film Festival Face-Off
 Classic Cupcake Challenge

Deuxième saison (2010-2011) 
 Tree Lighting
 Cirque du Soleil
 LA Kings
 Tree People
 Wedding Planner
 LA Auto Show
 Rose Parade
 Hard Rock
 Grammys
 Valentine's Day
 Walk of Fame
 AFI Young Hollywood
 Ice House

Troisième saison (2011) 
 Kentucky Derby
 Bollywood Bake-Off
 Cupcakes: The Final Frontier
 Tim Burton Bake-Off
 Tony Awards
 Work Of Art
 Dodgers Cupcakes
 Miss USA
 Going For Gold: Espys
 Comic Con Cupcakes
 World Series Of Poker
 Surf's Up!
 Jennette McCurdy Country Cupcakes

Quatrième saison (2011-2012) 
 The Nutcracker
 Hollywood Christmas Parade
 The Closer 100th Episode
 Final Cup(cakes)
 Wicked
 American Music Awards
 Rose Bowl
 I Love Lucy 60th Anniversary
 Year of the Cupcake
 Cupcake Love Story
 Monster Cupcakes
 Screamfest
 Vegan Bake-Off

Cinquième saison (2012) 
 Girl Scouts 100th Birthday
 Cowboy Cupcakes
 Cupcake Couture
 Funny Or Die
 Rock of Ages
 Yo Gabba Gabba
 Derby Dolls
 L.A. Marathon
 Hollywood Black Film Festival
 Tony Hawk
 Country Music Awards
 Saluting the USO
 Renaissance Faire

Sixième saison (2012) 
 Cupcake Champions: Spider-Man: Turn Off the Dark
 Cupcake Champions: Madagascar 3
 Cupcake Champions: Glee
 Cupcake Champions: Pixar's Brave
 Cupcake Champions: Grand Finale
 Kate Walsh's Billionaire Boyfriend
 Angry Birds
 WildAid Save the Tigers
 Kristin Cavallari's Baby Shower
 Cupcakes for the Queen
 A Perfect Match.com
 America's Cup-Cake
 Star Wars
 Adam Sandler's Hotel Transylvania
 Cake Wars

Septième saison (2012-2013) 
 Big Time Rush
 Mary Poppins
 Cody Simpson
 Magical Cupcakes
 Teenage Mutant Ninja Turtles
 The All-American Rejects
 Cheerleader Cupcakes
 Cupcakes on Parade
 The King of Cupcakes
 The Young and The Restless
 Rock and Roll Cupcakes
 San Diego Zoo
 Aloha Cupcakes

Huitième saison (2013) 
 Titre original inconnu

Notes et références 

Émission de télévision culinaire
Liste d'épisodes d'émission de télévision